Lisardo es un nombre de varón, variante de Elisardo ; según el Dicionario de nombres de personas de Josep M. Albaigès, se  compone del nombre de origen bíblico Elyasa, «Dios ha ayudado» y el sufijo germánico antroponimizador -hard, «fuerte». Es el nombre de las siguientes personas:

Lisardo, nombre por el que es habitualmente conocido el actor español Lisardo Guarinos.
Lisardo Doval Bravo, militar español.
Lisardo Rubio, filólogo español.
Lisardo Novillo Saravia, político argentino.
Lisardo Novillo Saravia, jurista argentino, hijo del anterior.